Владимир Королёв:
 Королёв, Владимир Александрович (род. 1948) — российский инженер-геолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Королёв, Владимир Анатольевич (род. 1965) — советский футболист.
 Королёв, Владимир Васильевич (1925—2006) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Королёв, Владимир Владимирович (псевдоним — Королевич; 1894—1969) — российский поэт, актёр и кинорежиссёр.
 Королёв, Владимир Дмитриевич (1939—2008) — генерал-майор, советский и российский учёный-экономист.
 Королёв, Владимир Иванович (род. 1955) — российский военачальник, Главнокомандующий ВМФ России (2016—2019), адмирал.
 Королёв, Владимир Николаевич (1964—2021) — советский и российский футболист.
 Королёв, Владимир Петрович (1930—2020) — советский генерал-майор.
 Королёв, Владимир Сергеевич (1924—2015) — полный кавалер ордена Славы.